Sada puede referirse a:

Divisiones administrativas

Sada, municipio gallego de La Coruña.
 Sada, localidad de Navarra.

Sada, comuna francesa del departamento de Mayotte.

Cultura 
 Botanicheskie materialy Gerbariya Glavnogo Botanicheskogo Sada S S S R, antigua revista de botánica rusa.
 Byulleten' Glavnogo Botanicheskogo Sada, revista rusa de botánica de Moscú y San Petersburgo.
 Izvestija Glavnogo Botaničeskogo Sada SSSR, antigua revista de botánica rusa en Kiev.
 Izvestija Kievskogo Botaničeskogo Sada, antigua revista de botánica rusa.
 Trudy Glavnago Botanicheskago Sada, antigua revista de botánica rusa en Moscú y San Petersburgo.
 Trudy Imperatorskago S.-Peterburgskago Botaničeskago Sada, antigua revista botánica de San Petersburgo (Rusia).
 Vĕstnik Tiflisskago Botaniceskago Sada, antigua revista de botánica rusa en Tiflis.
 Sindicato de Oficios Varios de Sada, sindicato del municipio gallego de Sada.

Deportes 
 Associação Social e Esportiva Sada, equipo de voleibol brasileño de Belo Horizonte.

Personajes

Nombre 
 Sada Abe, cortesana japonesa.
 Sada Jacobson, esgrimista estadounidense.
 Sada Carolyn Thompson, actriz estadounidense.

Primer apellido 
 Ignacio Sada Madero, productor mexicano de telenovelas.
 Francisco de Paula Guadalupe Sada Muguerza, empresario mexicano.
 Víctor Sada Remisa (1984), jugador de baloncesto español.
 Carlos Manuel Sada Solana, político mexicano.
 Daniel Sada Villarreal, poeta mexicano.
 Rogelio Sada Zambrano, empresario mexicano.

Segundo apellido 
 Armando Garza Sada, empresario mexicano.
 Eugenio Garza Sada, empresario mexicano.
 Roberto Garza Sada, empresario mexicano.
 Rosario Garza Sada, Promotora de arte mexicana.
 Ninfa Clara Salinas Sada, política mexicana.